Anders Ljungberg (1947) – ex calciatore svedese
Fredrik Ljungberg (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Hanna Ljungberg (1979) – ex calciatrice svedese
Lars Ljungberg, meglio nota con lo pseudonimo di Leari (1977) – musicista svedese
Mikael Ljungberg (1970-2004) – lottatore svedese
Ola Ljungberg (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese